Canda ist:

 Canda (Venetien), italienische Gemeinde
 Canda Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 eine Modemarke der Firma C&A, die aus den drei Teilen C, and und A besteht

Siehe auch:
 Kanda